Jardim Bandeirantes (Campo Mourão) — bairro de Campo Mourão
Jardim Bandeirantes (Londrina) — bairro de Londrina

Desambiguações de topônimos